Publius Salvius Iulianus ist der Name folgender Personen:

* Publius Salvius Iulianus (Jurist) (um 108–??), römischer Jurist und Politiker, Konsul 148
 Publius Salvius Iulianus (Konsul 175)  († 182), römischer Politiker und Senator